O Grande Prêmio da Turquia de 2006 foi 3ª etapa do mundial de MotoGP de 2006. Aconteceu no fim de semana de 28 a 30 de abril nos 5.340 km do Istanbul Park na Turquia.

MotoGP

250 cc

125 cc

Turquia
2006
Desporto na Turquia em 2006